Кьяваччи () – итальянская фамилия. Известные носители:

 Кьяваччи, Винсент (1847–1916) – австрийский писатель.
 Кьяваччи, Джорджо (1899–1969) — итальянский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион и чемпион мира.